

Cinema 
 Donatella – film del 1956 diretto da Mario Monicelli

Musica 
 Donatella – duo canoro italiano composto dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi
 Donatella – canzone di Donatella Rettore del 1981

Onomastica 
 Donatella – variante del nome proprio di persona femminile Donata
 Donatella – cognome italiano

Pagine correlate 
Donatello (disambigua)